Afrikaanse dwergvalk
 Birmaanse dwergvalk
 Bonte dwergvalk
 Borneodwergvalk
 Filipijnse dwergvalk
 Roodbroekdwergvalk